Arnott kan som auktorsförkortning betyda:

 George Arnott Walker Arnott
 Samuel Arnott

Robotskapade auktorsförkortningar